Pongmjong állomás (봉명역) a következőkre utalhat:
Pongmjong állomás (鳳鳴驛) az szöuli 1-es metró vonalán, Dél-Cshungcshong tartományban.
Pongmjong állomás (鳳鳴驛) a Phjongbuk vasútvonalon, Észak-Phjongan tartományban.